La figura de san Sebastián fue objeto de varias obras por parte de El Greco, entre las que destacan:

El martirio de San Sebastián (h. 1577-1578, Catedral de San Antolín de Palencia)
El martirio de San Sebastián (h. 1610-1614, Museo del Prado)